Чуйке́вич — українське прізвище.

 Чуйкевич Василь Никифорович — «дворянин» гетьманів Самойловича і Мазепи, родом з Полтавщини, військовий канцелярист (1689, 1697).
 Чуйкевич Петро Андрійович — письменник, перекладач.
 Чуйкевич Петро Омелянович — український педагог, етнограф.
 Чуйкевич Федір Олександрович — знавець українського права.

Українські прізвища